10-й чемпионат Франции прошёл в Ла-Боль-Эскублаке с 2 по 11 сентября 1932 года.

Таблица

Ссылки 
  La Baule 1932 — 10ème championnat de France

Чемпионаты Франции по шахматам
1932 год в шахматах